Curtis est un nom britannique issu du vieux français curteis ou corteis.

Patronyme 
 Adam Curtis, documentariste britannique
 
 Anne Curtis (1985-) , actrice, mannequin, animatrice de télévision, entrepreneuse et artiste philippino-australienne
 Billy Curtis (1909-1988), acteur américain
 Charles Curtis (1860–1936), homme politique américain,
 Charles Gordon Curtis (1860-1953), inventeur américain
 Charles W. Curtis, mathématicien et historien des mathématiques américain
  (1941-2005), batteur et chanteur britannique
Christopher Paul Curtis (né en 1953), écrivain américain
 Cliff Curtis (né en 1968), acteur et producteur néo-zélandais
 Donald Curtis (1915-1997), acteur américain
 Edmund Curtis (1881-1943), historien britannique
 Edward B. Curtis (1933-), mathématicien américain
 Edward Sheriff Curtis (1868-1952), analyste et photographe ethnologue américain
  (1824-1892), écrivain américain
 Heber Doust Curtis (1872-1942), astronome américain
 Ian Curtis (1956-1980), chanteur britannique
 Jack Curtis (1880-1956), acteur américain
 ,
 James Curtis, auteur de romans policiers américain
 Jamie Lee Curtis (1958-), actrice américaine
 Jean-Louis Curtis (1917-1995), homme de lettres et essayiste français
 ,
 Kathleen Curtis (1892-1994), mycologue et botaniste Néo-Zélandaise
 King Curtis (1934-1971), saxophoniste américain
 Mac Curtis (1939-2013), chanteur américain
 Margaret Curtis (1883-1965), golfeuse et joueuse de tennis américaine
 Mark Curtis, historien et journaliste d'investigation britannique
 Mike Curtis (1943-2020), joueur américain de football américain
 Myra Curtis (1886–1971), haut fonctionnaire et principale de collège britannique 
 Moses Ashley Curtis (1808-1872), botaniste américain
 Natalie Curtis (1875-1921), ethnomusicologue américaine
 Nina Curtis (née en 1988), skipper australienne
  (1888-1949), physiologiste spécialiste des végétaux américain
 Richard Curtis (né en 1956), réalisateur, scénariste, et producteur de cinéma et de télévision britannique
 Samuel Ryan Curtis (1805–1866), militaire américain
 Simon Curtis (né en 1960), réalisateur, et producteur de cinéma britannique
 Stacy Stewart Curtis, réalisateur américain
 Tony Curtis (1925-2010), acteur et producteur américain
 Tony Curtis (reggae), chanteur jamaïcain
 Totò (Antonio de Curtis) (1898-1967), acteur italien
 William Curtis (1746-1799), botaniste britannique 
 Winifred Mary Curtis (1905-2005), botaniste australienne

Pseudonyme 
 Dan Curtis (1927-2006), producteur, réalisateur et scénariste américain

Prénom  
 Curtis Mayfield (1942–1999), un chanteur américain,
 Curtis Hanson (1945-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain,
 Curtis Jackson (surnommé 50 Cent) est un rappeur américain.

Personnage 
 Curtis, personnage principal du comic strip américain homonyme lancé en 1988 ;
 Curtis Manning, Personnage de la série télévisée 24 Chrono

Toponyme 
  désignent plusieurs îles,
 Port Curtis, appelé surtout Gladstone,
 Curtis, une commune espagnole de la province de La Corogne,
 , aéroport de la ville américaine de Brady, dans le comté de McCulloch au Texas,
 Curtis (Nebraska)

Autres 
 curtis est une villa mérovingienne ou carolingienne, en France.
 Curtis, un album de 50 Cent.
 Curtis est un chien, impliqué dans l’affaire Elisa Pilarski.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Prénom américain